Киви се може односити на:
 Киви (птица), птицу која живи на Новом Зеланду
 Киви (воће), тропско воће.